A 12ª edição da Vuelta decorreu entre 26 de abril a 12 de Maio de 1957, A corrida foi composta por 16 de etapas, num total de mais de 2967 km, com uma média de 35,008 km/h. A corrida começou e terminou em Bilbau.

Etapas

Classificações 

1957
1957 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1957